Llakatundi – wieś w Albanii, leżąca w okręgu Wlora, w gminie Shushica.

Osoby związane z Llakatundi 
 Aurela Gaçe – piosenkarka.

Przypisy 

Wsie w Albanii